Wojciechy (Bartoszyce)
 Wojciechy (Miłakowo)